Madura est :

Toponyme 
 Un autre nom de la ville de Madurai en Inde,
 Une île d'Indonésie, située au large de la côte est de Java,

Patronyme 
 Jean Madura ( - ), artiste-peintre français.
 Une chaîne de magasins de décoration vendant des rideaux, coussins, stores et autres objets décoratifs et mobilier.

Biologie 
 Un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.